Натуральне число 1070
 1070 рік до нашої ери
 1070 рік нашої ери